Le sigle PPRE peut désigner :

 un programme pluriannuel de restauration et d’entretien, pour l'entretien des cours d'eau, en France ;
 un programme personnalisé de réussite éducative, dans l'enseignement en France;
 une proposition de résolution européenne, de la commission des affaires européennes du Sénat français.